Mittigrundet is de naam van twee eilanden in de Kalix-archipel, Zweden
Mittigrundet (oost) bij Hastaskäret
Mittigrundet (west)